Guillaume Rippert – calciatore francese
Horst Rippert – aviatore e giornalista tedesco
Jean Jacques Rippert – costruttore di strumenti a fiato francese
Otto Rippert – regista e attore tedesco
Rémi Rippert – cestista francese